Мишель Кей Паранди — кинорежиссер и сценарист. В 2005 году он написал и срежиссировал музыкальную адаптацию "Красной шапочки", которая получила награду за художественную режиссуру на кинофестивале в Париже. Паранди также известен тем, что снял серию конфиденциальных фильмов, представляющих футуристический Дубай для биотехнологического парка DuBiotech. В 2011 году он был подписан Робертом Ньюманом (агентом) в William Morris Endeavor, прежде чем присоединиться к United Talent Agency.

Карьера 
В июне 2009 года было объявлено, что скандальный активист и печально известный французский режиссер Матье Кассовиц, известный своим критическим изображением исторических и политических деятелей Франции, будет совместно с Паранди снимать фильм, основанный на научно-фантастической мифологии. С 2011 по 2013 год Паранди был наставником независимых продюсеров Хисами Куроивы и Бена Баренхольца.

К 2012 году Паранди написал и срежиссировал оригинальный пилотный фильм "Из будущего с любовью". В сериале полиция приватизирована и обеспечивает защиту только в том случае, если вы за нее заплатили. Пилотный проект был выбран Клубом арт-директоров Нью-Йорка и транслировался 14 марта 2016 года на мероприятии TED в Брюсселе. TED "Глубокое будущее" инициировал публичную дискуссию о будущем правоохранительных органов.

Награды 

 2000 : Лучший сценарий колледжа на Европейском кинофестивале в Анже.
 2005 : Лучшая раскадровка, Парижский кинофестиваль, concours Sopadin 2005. Жюри под председательством Мебуса, он же Жан Жиро, и Жерара Кравчика.
 2013 : io9 "13 лучших произведений научной фантастики и фэнтези 2013 года" за "Из будущего с любовью".

Примечания 

Кинорежиссёры США